Mullen Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mullen Township (Nebraska)
 Mullen Township (South Dakota)